Biery ist der Familienname folgender Personen:

 James Soloman Biery (1839–1904), US-amerikanischer Politiker
 Marilyn Perkins Biery (* 1959), US-amerikanische Kirchenmusikerin und Komponistin

Biery bezeichnet als Ortsname:

 Biery (Jasienica), Polen

Siehe auch:
 Bieri
 Biri